Rafael Nadal a fost campionul en-titre, dar a pierdut în runda a treia, în fața canadianului Denis Șapovalov.

Novak Djokovic și Daniil Medvedev au fost în competiție pentru Nr. 1 la simplu în clasamentul ATP la începutul turneului, însă Djokovic și-a păstrat primul loc ajungând în semifinale.

Victoria lui Djokovic din semifinale contra lui Casper Ruud a reprezentat cea de-a 1000 victorie a sa în carieră, devenind doar al cincilea jucător din Era Open care a realizat acest lucru. Djokovic a câștigat turneul fără să piardă nici un set.

Capi de serie
Primii opt cap de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Note

Legături externe
 Calificare
 Tablou principal

2022
ATP Tour 2022